Ва́вра, Ва́врова (:

 Вавра, Антонин (1847—1932) — чехословацкий артист оперы.
 Вавра, Генрих (1831—1881) — чешско-австрийский ботаник.
 Вавра, Даниэль (род. 1975) — чешский геймдизайнер.
 Ваврова, Зденька — чешский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Вавра, Отакар (1911—2011) — чешский кинорежиссёр, сценарист, драматург и педагог.
 Вавра, Ярослав Раймунд (1902—1990) — чехословацкий писатель.
 Вавра Гаштальский, Винцент (1824—1877) — чешский публицист, журналист, революционер.

См. также 
 Ваврова
 (3732) Вавра
 Вавр